Lachówka – wieś w województwie podlaskim
 Lachówka – potok, dopływ Stryszawki
 Lachówka – część miasta Mszana Dolna
 Lachówka – część wsi Chabówka
 Zobacz też
 Lachówka Mała, Lachówka Duża

Linki zewnętrzne